Моёншо Назаршоевич Назаршоев — советский, таджикский государственный и политический деятель, доктор исторических наук (1980), профессор (1982), Заслуженный деятель науки Таджикистана, действительный член Международной Академии Высшей Школы (1993), депутат Верховного Совета СССР (1966—1970), депутат Верховного Совета Таджикской ССР (1963—1967), депутат Верховного Совета Республики Таджикистан (1990—1994), член Президиума Верховного Совета Республики Таджикистан и председатель Комитета по науке и народному образованию (1990—1994), член КПСС (1953), 1-й секретарь Обкома КП Таджикистана Горно-Бадахшанской автономной области (1963—1970).

Биография 
Родился 17 декабря 1929 года в кишлаке Хоса сельсовета Поршинев Шугнанского района Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО) Таджикской ССР в семье дехканина. Учился в семилетней школе им. Социализма с/с Поршнев (1937—1944), средней школы им. С. М. Кирова в Хороге (1944—1947). После окончания школы его, как успевающего выпускника, направили работать учителем начальной школы в сельсовет Тавдем Рошткалинского района ГБАО.

В 1948 году поступил на исторический факультет Сталинабадского государственного педагогического института, затем с 1952 года слушатель Курсов переподготовки преподавателей общественных наук при Среднеазиатском государственном университете (Ташкент).

С 1953 года работал преподавателем, заведующим кафедрой Кулябского государственного педагогического института. Член КПСС с 1953 года.

С 1960 года работал старшим преподавателем, секретарем парткома Таджикского государственного университета им Ленина.

В 1962 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата исторических наук.

С января 1963 года зав. идеологическим отделом бюро ЦК КП Таджикистана по руководству сельским хозяйством, затем заместитель заведующего идеологическим отделом ЦК КП Таджикистана (5 — 9.1963).

В сентябре 1963 года был избран первым секретарём Горно-Бадахшанского обкома КП Таджикистана (09.1963—04.1970).

С апреля 1970 по 1990 годы проректор по научной работе, член Учёного совета Таджикского государственного университета им В. И. Ленина.

С 1990 по 1994 годы работал председателем Комитета по науке и народному образованию Верховного Совета Республики Таджикистана.

С 2 февраля 1994 года — заместитель премьер-министра Правительства Республики Таджикистан.

М. Н. Назаршоев избирался депутатом Верховного Совета Таджикской ССР нескольких созывов, депутатом Верховного Совета СССР VII-го созыва (1966—1970), депутатом Верховного Совета Республики Таджикистан (1990—1994).

М. Н. Назаршоев в 1980 году защитил докторскую диссертацию. В 1982 году за научно-педагогическую деятельность ему было присвоено ученое звание профессора. В июне 1993 года был избран действительным членом Международной академии высшей школы. Им опубликованы более 200 научных работ, в том числе 9 монографий.

М. Н. Назаршоев побывал с общественно-культурной миссией в Румынии, Египте, Судане, Кении, Эфиопии, Замбии, Великобритании, Германии, США и Индии.

В разгар Гражданской войны М. Н. Назаршоева должны были направить в качестве главы делегации на переговоры с оппозицией, однако 10 марта 1994 года он был убит в результате террористического акта: Убийство накануне переговоров. 10 марта 1994 года возле своего дома был жестоко убит вице-премьер Таджикистана Моеншо Назаршоев. СМИ тогда говорили о том, что он должен был возглавить правительственную делегацию на первом раунде меж таджикских переговоров в Москве (апрель 1994 года). В этом контексте смерть вице-премьера была расценена как попытка сорвать мирный процесс.

Награды 
 Орден Трудового Красного Знамени;
 Медали СССР;
 Почётные Грамоты Президиума Верховного Совета Таджикской ССР.

Память 
 Хорогскому государственному университету присвоено имя Моёншо Назаршоева (1994),
 Одна из центральных улиц Душанбе носит имя Моёншо Назаршоева Tajikistan.ru (1995),
 В Хороге был открыт памятник М. Н. Назаршоеву — бронзовый бюст на постаменте на главной площади, перед зданием Хукумата (правительства) ГБАО (1996),
 В кишлаке Поршнев Шугнанского района Горно-Бадахшанской автономной области создан Дом-музей Моёншо Назаршоева (1997),
 Проведены научно-теоретические конференции посвященные юбилейным датам со дня рождения М. Н. Назаршоева в Таджикском государственном национальном университете, Хорогском государственном университете и Кулябском государственном университете (1994, 1999, 2004, 2009, 2014).

Библиография 
  Вестник культуры Научно-аналитическое издание Китобшиносї — Библиография — Bibliography 2014 — № 1 (25) — С. 63
 Мухторов С., Рахматуллоев А. Мудрец. — Душанбе: Ирфон, 1989. — 88 с. (на тадж.яз.).
 Мухторов С., Рахматуллоев А. Зиндаву джовид.— Душанбе: Дониш, 1994. — 64 с. (на тадж.яз.).
 Назаршоев Моеншо Назаршоевич. Сборник тезисов конференции, посвященные 65-летию со дня рождения профессора М. Н. Назаршоева. — Душанбе: Дониш, 1995. — 132 с.
 Книга памяти. — Сборник статей, посвященных 75-летию профессора М. Н. Назаршоева. — Душанбе: Шарк, 2004. — 110 с.

Примечания

Литература

Ссылки 
 СКЛОНИМ ГОЛОВУ ПЕРЕД СВЕТЛОЙ ПАМЯТЬЮ… Народная газета, 01 Октября 2014
 Ш. Афзалшоев — ЖЕРТВА ОБСТОЯТЕЛЬСТВ ИЛИ ПРЕДНАМЕРЕННОЕ УБИЙСТВО, Газета «Импульс», 19 декабря 2014
 Ш. Афзалшоев — В Хороге отмечают 80-летие со дня рождения академика Моеншо Назаршоева, ИА Азия Плюс, 17.12.2009
 НАЗАРШОЕВ Моеншо — Таджикистан

Секретари парткомов КПСС на предприятиях и в организациях
Историки Таджикистана
Историки СССР
Историки XX века
Выпускники Таджикского государственного педагогического университета имени С. Айни
Первые секретари Горно-Бадахшанского обкома КП Таджикистана
Члены Президиума Верховного Совета Таджикской ССР
Депутаты Верховного Совета СССР 7-го созыва
Делегаты XXIII съезда КПСС
Депутаты Верховного Совета Таджикской ССР 6-го созыва
Убитые в Таджикистане